Gus Greensmith (ur. 26 grudnia 1996) – brytyjski kierowca rajdowy startujący w kategorii WRC2 prowadzący Forda Fiestę R5. Jego pilotem jest Craig Parry.

Starty w WRC 

|}

Przypisy 

Brytyjscy rajdowcy
Urodzeni w 1996